L’amour toujours – dosł. z języka francuskiego Kocham zawsze.

Muzyka

Single 
 „L’amour toujours” – utwór belgijskiego zespołu synth popowego Telex, wydany na singlu w roku 1982
 „L’amour toujours” lub „I’ll Fly with You (L’amour toujours)” – singel Gigiego D’Agostino (1999)
 cover piosenki w wykonaniu Sagiego Reia, wydany na singlu (2006)
 singel duńskiego didżeja Encore’a, wydany na promocyjnym CD (2007)
 singel Alex C z gościnnym udziałem Yass i Ski (2012)
 singel niemieckiego duetu DJ Brisby & Jingles (2010)
 singel kanadyjskiego duetu DJ Dzeko & Torres z gościnnym udziałem wokalistki Delaney Jane (2015).
 „Toujours L’amour” – singel angielskiego zespołu rockowego Procol Harum (1973)

Albumy 
 L’amour toujours – album Gigiego D’Agostino (1999)
 L’amour toujours II – album-sequel Gigiego D’Agostino (2004)

Filmy 
 L’amour toujours – niemiecki film z 2008 roku